El Torneig de Sofia 2017, oficialment conegut com a Garanti Koza Sofia Open 2017, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 12 de febrer del 2017 a l'Arena Armeec de Sofia, Bulgària.

El tennista local Grigor Dimitrov va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
ATP World Tour 2017